Cyd est un prénom.

Cinéma 
 Princess Cyd, un film américain de , sorti en 2017

Prénom